Биота (Biota;  – „живот“) е надимперия (най-висшият таксон в биологията), който е съставната част на биосферата и включва всичките живи организми в Земята. Те се поделят на едноклетъчни и многоклетъчни. Видовете клетки са еукариотни и прокариотни. Създаването и размножаването на все по-нови клетки е начинът на образуването и размножаването на живота (живите организми) в Земята. Първият живот на Земята възниква преди около 540 милиона години, първо в океаните, а след това и на сушата.

С времето броят на живите организми на Земята постепенно нараства и се появяват все по-нови видове.

Класификация 
КЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ

надцарство Еукариоти

царство Протиста

царство Растения

царство Гъби

царство Животни

надцарство Прокариоти

царство Монера

БЕЗКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ

надцарство Вируси

Описание 
Голяма част от състава на Биотата са клетъчни организми (монери, протисти, растения, гъби, животни) и безклетъчни (вируси).

Те са важна част от екосистемите и биосферата и активно участват в биогеохимичните процеси.

Изследването на Биота е обект на много науки, включително биология, екология, хидробиология, палеонтология, биогеохимия и други.

Таксономия